Placer bezeichnet:

 Placer (Masbate), eine Stadtgemeinde in der Provinz Masbate auf den Philippinen
 Placer (Surigao del Norte), eine Stadtgemeinde in der Provinz Surigao del Norte auf den Philippinen
 Placer County, ein County in Kalifornien in den Vereinigten Staaten